Rosbaud ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Rosbaud (1895–1962), österreichischer Dirigent
 Paul Rosbaud (1896–1963), österreichischer Chemiker
 Renate Rosbaud (* 1971), österreichische Fernsehmoderatorin